Marcova – torrente dell'Italia settentrionale
 Marcova novarese – torrente del Piemonte
 Dorina Marcova – musicista

Pagine correlate

Markova